B70 peut faire référence à :
 Bundesstraße 70, une route fédérale allemande reliant Moormerland à Wesel ;
 Diphyllobothriase et la sparganose, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres